Шведская Солнечная система ( — в оригинале использован английский язык) — крупнейшая в мире модель Солнечной системы, расположенная в Швеции (по всей стране). «Солнцем» является Эрикссон-Глоб — самое большое сферическое здание в мире, находящееся в столице страны.

Описание 
«Солнцем» в этой модели является Эрикссон-Глоб — крупнейшее сферическое здание в мире, расположенное в Стокгольме. Планеты земной группы находятся также в Стокгольме, планеты-гиганты же расположены к северу от столицы вдоль Балтийского моря. Кроме Солнца и планет, в инсталляции также присутствуют некоторые спутники планет, карликовые планеты, кометы, астероиды, транснептуновые объекты и граница гелиосферы. Авторы проекта — физик Нильс Бреннинг и астроном . Масштаб <ref name="ipi">Tours of Model Solar Systems — Sweden Solar System July 14, 15, 17, 2000  на сайте internal.psychology.illinois.edu</ref>. Проект является «живым», то есть в любой момент в состав инсталляции могут быть включены новые небесные тела. К примеру, Меркурий, Марс, Земля и некоторые другие «основные объекты Системы» были установлены ещё в 1998 году, а песчинка астероида  была включена в композицию лишь в 2010 году.

 Таблица 
 Сортировка — по удалённости от «Солнца»

См. также 

  (Швеция)
 Модель Солнечной системы в Сомерсете (Англия)
 Модель Солнечной системы в Загребе «Девять видов» (Хорватия)

Примечания

Литература 
 Нильс Бреннинг, . Solsystemet i tid och rum och en resa genom Sweden Solar System (1999) ISBN 91-971722-5-1

Ссылки 

 Официальный сайт композиции

Здания и сооружения Швеции
Достопримечательности Швеции
Наука в Швеции
Солнечная система в культуре и искусстве
Модели Солнечной системы